Саида:

 Саида — женское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означает «счастливая», «удачная», «благополучная»
 Саида — город на северо-западе Алжира, административный центр одноимённой провинции (вилайи)
 Саида — провинция (вилайя) в северо-западной части Алжира

См. также 
 Сайда (значения)